Modernisierung steht für:

 Modernisierung (Soziologie), sozialer Wandel von Gesellschaften
 Modernisierung (Mietrecht), bauliche Maßnahmen zur Wertsteigerung einer Immobilie als Rechtsbegriff
 Modernisierung, Einbau zeitgemäßer Ausstattung in ein Gebäude, siehe Sanierung (Bauwesen)

Siehe auch:

 Althaus modernisieren (Zeitschrift)
 Modernismus (Begriffsklärung)
 Moderne (Begriffsklärung)
 Modern (Begriffsklärung)